Шарль Буайе (; ) — американский актёр французского происхождения, который четырежды номинировался на премию «Оскар».

Жизнь и творчество 
В молодости изучал в Сорбонне философию, затем учился в парижской консерватории, играл в театре. Дебют в кино состоялся в 1920 году, актёрским амплуа Буайе были романтические герои. В 1929 году он приезжает в Голливуд. В 1932 году играет вместе с актрисой Джин Харлоу в фильме «Рыжеволосая женщина», после чего уезжает во Францию. Снявшись здесь с успехом в фильме «Liliom», Буайе в 1934 году возвращается в Америку. В США он играет вместе с такими звёздами кино, как Лоретта Янг (фильм «Караван»), Кэтрин Хепбёрн («Разбитое сердце»), Марлен Дитрих (фильм «Сад Аллаха»). Одновременно Буайе успевает сниматься и во Франции — в фильме режиссёра Анатоля Литвака «Майерлинг», где играет роль кронпринца Рудольфа, ставшей одной из лучших работ Буайе.

В последующие годы снимается главным образом в США (в 1942 году он получил американское гражданство). Следует назвать фильмы: «История, сделанная ночью» с Джин Артур; «Мария Валевская» с Гретой Гарбо (в котором Буайе сыграл роль Наполеона); «Всё это и небо в придачу» с Бетт Дейвис; «Любовный роман» с Айрин Данн (1939); «Задержите рассвет» с Оливией Де Хэвилленд (1941); «Верная красавица» с Джоан Фонтейн (1943); «Газовый свет» с Ингрид Бергман (1944); комедия «Снова вместе» с Айрин Данн (1944). В 1951 году актёр становится одним из создателей телекомпании «Four Star Television». В 1966 году вошёл в звёздный актёрский состав военного фильма Рене Клемана «Горит ли Париж?».

В 1948 году стал кавалером ордена Почётного легиона.

С 1934 года был женат на актрисе Патрисии Патерсон — они познакомились на званом обеде и спустя две недели обручились, а через три месяца поженились. Патерсон долго не могла забеременеть. Их единственный сын, Майкл Чарльз Буайе, родился 9 декабря 1943 года (в тот момент Шарль был на съёмках «Газовый свет»). 21 сентября 1965 года 21-летний Майкл, тяжело пережив расставание со своей девушкой, решил сыграть в русскую рулетку и в итоге погиб. 24 августа 1978 года умерла от рака Патрисия, а через два дня Шарль покончил с собой передозировкой снотворного, будучи в доме друга в Скотсдейле. Похоронен на католическом кладбище Святого Креста в Калвер-Сити, штат Калифорния, США, где также похоронены его жена и сын.

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 Swindell, Larry. Charles Boyer: The Reluctant Lover. Doubleday. (1983)

Лауреаты почётной премии «Оскар»
Умершие от передозировки лекарств
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Иммигрировавшие в США из Франции
Самоубийцы